O Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP é um evento motociclístico que faz parte do mundial de MotoGP.

Vencedores do Grande Prêmio da Catalunha